Luke Adam (né le  à Saint-Jean de Terre-Neuve dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre. Il est le fils du joueur de hockey professionnel Russ Adam.

Biographie 
Au terme de sa deuxième saison avec les Fog Devils de St. John's, équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Luke Adam est repêché par les Sabres de Buffalo au  lors de la deuxième ronde du repêchage d'entrée dans la LNH 2008. À la suite de ce repêchage, les Fog Devils déménagent à Montréal pour devenir le Junior de Montréal. Après cette saison, il joue une dernière saison junior en 2009-2010 avec les Screaming Eagles du Cap-Breton. Il devient professionnel en 2010, alors qu'il joue trois matchs des séries éliminatoires avec les Pirates de Portland, club-école des Sabres dans la Ligue américaine de hockey. Il fait ses débuts avec les Sabres en 2010-2011 en jouant 19 matchs.
Le , il signe un contrat d'une saison de  $ avec les Rangers de New York.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2006-2007||Fog Devils de St. John's||LHJMQ||63||6||9||15||51||4||0||2||2||4
|-
| 2007-2008||Fog Devils de St. John's||LHJMQ||70||36||30||66||72||6||3||5||8||8
|-
| 2008-2009||Junior de Montréal||LHJMQ||47||22||27||49||59|| - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010||Screaming Eagles du Cap-Breton||LHJMQ||56||49||41||90||75||5||3||1||4||2
|-
| 2009-2010||Pirates de Portland||LAH||- || - || - || - || -||3||0||2||2||0
|-
| 2010-2011||Pirates de Portland||LAH||57||29||33||62||46||12||4||3||7||14
|-
| 2010-2011||Sabres de Buffalo||LNH||19||3||1||4||12||- || - || - || - || -
|-
| 2011-2012||Americans de Rochester||LAH||27||4||9||13||18||3||0||1||1||4
|- 
| 2011-2012||Sabres de Buffalo||LNH||52||10||10||20||14||- || - || - || - || -
|-
| 2012-2013||Americans de Rochester||LAH||67||15||22||37||57||1||0||0||0||0
|- 
| 2012-2013||Sabres de Buffalo||LNH||4||1||0||1||2||- || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Americans de Rochester || LAH || 59 || 29 || 20 || 49 || 48 || 5 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2013-2014 || Sabres de Buffalo || LNH || 12 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2 | 2014-2015 || Americans de Rochester || LAH || 27 || 8 || 12 || 20 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| Falcons de Springfield || LAH || 46 || 8 || 14 || 22 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 59 || 12 || 17 || 29 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Adler Mannheim || DEL || 38 ||15 ||20 ||35 ||22 ||7 ||3 ||3 ||6 ||4 
|-
| 2017-2018 || Adler Mannheim || DEL || 52||10 ||23 ||33 ||38 ||10|| 3|| 4|| 7|| 4 
|-
| 2018-2019 || Adler Mannheim || DEL || 50 ||16 ||22 ||38 ||24 ||14|| 5|| 8|| 13|| 10
|-
| 2019-2020 || Düsseldorfer EG || DEL || 48 || 14 || 16 || 30 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 32|| 8|| 23|| 31|| 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Iserlohn Roosters || DEL || 43 || 9 || 21 || 30 || 30 || - || - || - || - || -

| 90 || 15 || 11 || 26 || 36 || - || - || - || - || -

Au niveau international 
Il a représenté le Canada en sélection jeune.

|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 4 || 4 || 8 || 8 || align="left"| Médaille d'argent

Références 

Naissance en juin 1990
Naissance à Saint-Jean de Terre-Neuve
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Fog Devils de Saint-Jean
Joueur du Club de hockey junior de Montréal
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur des Iserlohn Roosters
Gagnant du trophée Dudley-« Red »-Garrett